Ла Пресита, Ла Помпеја има више значења:

 Ла Пресита, Ла Помпеја (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пресита, Ла Помпеја (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику